Бардуэлл () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1922—2016) — ирландская поэтесса, писательница и драматург.
  (1704—1767) — английский художник и писатель.
  (1831—1899) — американская астроном.

Топоним 
США
  — город в Кентукки.
  — город в Техасе.

Англия
  — деревня в Суффолке.
  — местная достопримечательность (постр. в 1823 г.)

Составные топонимы Австралии
  — пригород Сиднея.
  — пригород Сиднея.
  — ж/д станция одноимённого пригорода.

Прочее 
  — астероид.
  — в Массачусетсе (США; раб. с 1882 г.)